Герман Владимирович Юферов (род. 2 июля 1963, Минск, СССР) — советский, российский спортсмен по современному пятиборью и фехтованию. Заслуженный мастер спорта СССР по современному пятиборью (1991), мастер спорта по фехтованию. Чемпион мира (1990, 1991). Участник I Игр Доброй Воли 1986 года в Москве. Участник XXIV Олимпийских игр в Сеуле Южная Корея, занял 20 место в личном первенстве и 5 место в команде. Первый чемпион России по современному пятиборью в личном первенстве (1993).

Биография 

Юферов Герман Владимирович родился 2 июля 1963 года в городе Минске. До 16 лет занимался плаванием.

Выступал за Вооруженные Силы (Ленинград). Член сборной команды СССР 1986 по 1994 годы.

Неоднократно занимал призовые места на Всесоюзных и международных соревнованиях.

С 1994 года стал активно выступать в соревнованиях по фехтованию . Чемпион России по фехтованию на шпагах (1995). Мастер спорта России по фехтованию.

С 2007 года первый вице-президент Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга.

Олимпийские игры 1988 года.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле  выступал в составе команды СССР, занявшей 5 место. В личном первенстве неудачно выступил в конкуре и в итоге финишировал на 20 месте.

Достижения 
 Мастер спорта СССР по современному пятиборью.
 Мастер спорта СССР международного класса.
 Заслуженный мастер спорта СССР по современному пятиборью.
 Мастер спорта России по фехтованию.

Ссылки
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"
 Герман Юферов на Олимпиаде 1988 года

Литература
 
 Панорама спортивного года, 1988. — : «Физкультура и спорт», 1989 
 Панорама спортивного года, 1989. — : «Физкультура и спорт», 1990
Родившиеся в 1963 году
Пятиборцы СССР
Пятиборцы России
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Чемпионы мира по современному пятиборью
Чемпионы СССР по современному пятиборью
Чемпионы России по современному пятиборью
Чемпионы России по фехтованию